MM puede referirse a:

mm es el símbolo del milímetro. Además, se puede referir a:
Árbol -mm, una versión del código fuente del núcleo Linux.
mommes, unidad que mide la densidad de la seda.
Mm es el símbolo del megámetro
Dos mil (en numeración romana).
Mil millones.
Millones
Media móvil, un método estadístico.
Minimax o maximin, métodos de decisión.
Mauricio Macri, presidente de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2015.
Birmania (Myanmar), según el código ISO 3166-1 de dos letras.
Escala de Mercalli Modificada, sistema para evaluar la intensidad de los terremotos.
Medalla Militar, antigua condecoración del ejército británico.
Media Molecule, compañía desarrolladora de videojuegos.
MediaMonkey, un reproductor multimedia digital y biblioteca de medios.
Metrónomo de Mäzel.
Mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea.
Misionero de Maryknoll, una comunidad de la Iglesia católica (del inglés Maryknoll missionary).
M.M., personaje de Katekyō Hitman Reborn!.
"MM", canción de Mr. President (por Marilyn Monroe).
SAM Colombia, antigua aerolínea, según el código de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Mega Man, personaje y serie de videojuegos.
The Legend of Zelda: Majora's Mask, videojuego.
Might and Magic, serie de videojuegos.
MM! es una serie de novelas ligeras.
.mm es el dominio de nivel superior geográfico de Birmania (Myanmar).

Siglas